Рослий Іван Михайлович — український геоморфолог, палеогеограф, доктор географічних наук.
 Рослий Іван Степанович — доктор геологічних наук, дійсний член Української нафтогазової академії, почесний розвідник надр.